Вагон метрополитена — тип рельсового подвижного состава (вагон), предназначенный для эксплуатации на линиях метрополитена. Ввиду особенностей эксплуатации, вагоны метрополитена имеют существенные отличия от вагонов и локомотивов обычных наземных железных дорог. В подавляющем большинстве вагоны метрополитена перевозят пассажиров, однако существуют и специализированные вагоны: для хозяйственных нужд метрополитена и грузовые.

В России и на постсоветском пространстве у вагонов метро существует несколько вариантов технического устройства: моторные, промежуточные безмоторные (используются на подавляющем большинстве поездов, оборудованных асинхронным тяговым приводом) и головные безмоторные (из немногочисленных примеров — Е-КМ). Вагоны метро используют электрическую тягу (за исключением служебных, на которых может использоваться дизель (мотовозы)), в прошлом применялась также паровая и канатная тяга. Большинство метрополитенов мира использует контактный рельс, расположенный сбоку от путей или реже — между ходовыми рельсами, что позволяет уменьшить габарит тоннелей, хотя есть и исключения: например, в Шанхайском метрополитене используется верхний контактный рельс (над крышей вагона), а в Римском — верхний контактный провод. При наличии контактного рельса в «стандартном» варианте, питание вагонов поезда осуществляется с помощью лапы токоприёмника, причём есть два вида способов: когда она прижимается сверху и снизу контактного рельса. В первом случае он полностью оголён, т. е. не покрыт защитным кожухом (что придаёт статус повышенной опасности, нежели во втором случае, где контактный рельс покрыт кожухом со всех сторон кроме низа, откуда поезд и получает питание).

Вагоны метрополитена характеризует, прежде всего, относительно небольшой габарит подвижного состава, который, в свою очередь, ограничен размерами тоннелей, при том, что последние должны быть как можно меньше, что даёт экономию в строительстве метрополитена. Так, ширина советских и российских вагонов метрополитена (типы Г, М5, Д, Е и их производные) составляет 2686 мм, а высота — 3700 мм, а ширина и высота вагона электропоезда ЭР2, соответственно, 3480 мм и 5086 мм. Одновременно с тем вагоны должны иметь как можно бо́льшую пассажировместимость. Из-за этого нередко конструкторы отказываются от традиционных прямоугольных конструкций кузова, применяя выпуклые, которые более полно используют габарит тоннелей. Ещё одной особенностью многих вагонов метро является увеличенное по сравнению с обычными электропоездами количество дверей и, как следствие, меньшее количество сидячих мест, что связано, в первую очередь, с необходимостью быстрой посадки и высадки пассажиров.

Обычно метрополитены имеют одинаковую со стандартной железнодорожной сетью ширину колеи, поэтому транспортировка вагонов метро с завода, как правило, осуществляется по железной дороге в составе поездов, после чего они передаются на территорию метрополитена через гейт.

См. также 
 Метровагоны СССР и России
 Метровагоны Нью-Йорка

Ссылки 
 Вагоны метро >>> Завод «Метровагонмаш».
 Ленинградский Ордена Октябрьской Революции и Ордена Красной Звезды вагоностроительный завод им. И. Е. Егорова (ЗАО «ВАГОНМАШ»)